Klerk ist der Familienname folgender Personen:

 Albert de Klerk (1917–1998), niederländischer Dirigent, Organist und Komponist
 AJ de Klerk (* 1991), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Evette de Klerk (* 1965), südafrikanische Sprinterin
 Faf de Klerk (* 1991), südafrikanischer Rugby-Spieler
 Frederik Willem de Klerk (1936–2021), südafrikanischer Politiker
 Johannes de Klerk (1903–1979), südafrikanischer Politiker
 Kevin de Klerk (* 1950), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Michel de Klerk (1884–1923), niederländischer Architekt
 Miné de Klerk (* 2003), südafrikanische Leichtathletin
 Nadine de Klerk (* 2000), südafrikanische Cricketspielerin
 Peter de Klerk (1935–2015), südafrikanischer Rennfahrer
 Sander Jan Klerk (* 1982), niederländischer Schauspieler
 Veronica de Klerk (* 1947), Geschäftsführerin der namibischen Selbsthilfeorganisation Women's Action for Development 
 Willem de Klerk (1800–1876), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Clerk, Clerck
 Clerc
 Clercq